Resident Evil (película) (en español Residente Maligno) puede hacer referencia a:

Resident Evil (película de 2002), película dirigida por Paul W. S. Anderson y protagonizada por Milla Jovovich.
 Resident Evil (película de 2021), reinicio cinematográfico de la franquicia, dirigida por Johannes Roberts.